

Капитон (, ) — мужское имя. Предположительно от  — голова. До реформы XVII века написание и произношение «Капито́н», после реформы написание и произношение по греческому образцу «Капи́тон».

Персоны, известные по имени 
 Гай Атей Капитон — народный трибун в 55 до н. э., политический противник Помпея и Красса в деле раздела провинций.
 Гай Атей Капитон (умер в 22 году н. э.) — римский писатель и государственный деятель времён правления Августа, а также знаменитый юрист, сын трибуна Гая Атея Капитона.
 Гай Фонтей Капитон (претор), претор 169 года до н. э.
 Гай Фонтей Капитон (консул-суффект 33 года до н. э.) (лат. Gaius Fonteius Capito ) — политический деятель эпохи ранней Римской империи, отец Гая Фонтея Капитона, консула 12 года.
 Гай Фонтей Капитон (консул 12 года) (лат. Gaius Fonteius Capito ) — политический деятель эпохи ранней Римской империи. Его отцом был консул-суффект 33 года до н. э. Гай Фонтей Капитон.
 Гай Фонтей Капитон (консул 59 г.)
 Фонтей Капитон (консул 67 года) (лат. Fonteius Capito) — римский политический деятель и сенатор середины I века. 
 Капитон Константинопольский — христианский мученик, пострадал вместе с мучеником Памфилом, оба были усечены мечом в местности Оливрии, близ Константинополя. Память 12 августа.
 Капитон Херсонский — епископ Херсона, священномученик. Память 7 марта 
 Капитон (конец XVI века — конец XVII века) — русский монах, расколоучитель.
 Капитон, Вольфганг Фабрициус (1487—1541) — немецкий реформатор.
 Невоструев, Капитон Иванович  — русский церковный историк и писатель, известный археограф и археолог, преподаватель, профессор. Член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Мужские имена
Русские мужские имена